Carl August Ehrensvärd henviser til:

 Carl August Ehrensvärd (1745-1800), kunstner
 Carl August Ehrensvärd (1858-1944), admiral
 Carl August Ehrensvärd (1892-1974), general